El término Tintern Abbey (Abadía de Tintern) se puede referir a:
Tintern Abbey: Ruinas de una abadía del siglo XIII, situada en el condado de Wexford  en Irlanda.
Tintern Abbey: Ruinas de una abadía del siglo XII situadas en Gales.
Tintern Abbey, poema de William Wordsworth.